Мальтийская декларация может означать: